Григорий Григорьевич Шумейко () — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), полковник Советской Армии.

Биография 
Григорий Григорьевич Шумейко родился 12 декабря 1923 года в крестьянской семье в городе Стерлитамаке Стерлитамакского кантона Автономной Советской Башкирской Социалистической Республики РСФСР, ныне город республиканского значения Республики Башкортостан.

Жил в посёлке Кубань Гулькевичского района Краснодарского края, где окончил восемь классов средней школы. .

В октябре 1941 года призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. Сначала служил водителем автомобиля. В 1944 году окончил Сталинградское военное танковое училище.

С 1944 года член ВКП(б), в 1952 году партия переименована в КПСС.

Командир взвода 50-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-ой гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. Отличился при освобождении Польши. 18 января 1945 года в районе города Плоцк во главе группы из пяти танков Г. Г. Шумейко был направлен в тыл противника для разведки и захвата переправ через реку Вислу. Оказавшись в огненном мешке, танкисты заняли круговую оборону и в двухдневном бою расстреляли три противотанковые батареи противника, после чего покинули подбитые машины и вышли из окружения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Шумейко Григорию Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Г. Г. Шумейко продолжил службу в Советской Армии. В 1945 году он окончил Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, в 1966 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Полковник Шумейко Г. Г. был начальником кафедры и факультета Киевского высшего танкового инженерного училища. Жил в городе Киеве Киевской области Украинской ССР, ныне Украина.

Григорий Григорьевич Шумейко умер 1 мая 1977 года. Похоронен в Киеве, .

Награды 
 Герой Советского Союза, 27 февраля 1945 года;
 Медаль «Золотая Звезда» № 5925
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны II степени, 21 февраля 1944;
 Два ордена Красной Звезды, 27 июля 1944, ?.
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени 
 медали, в т.ч.
 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 12 августа 1945 года

Память 
 «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Героя Советского Союза Г. Г. Шумейко пос. Кубань муниципального образоания Гулькевический район», Краснодарский край, Гулькевичский район, поселок Кубань, ул. Школьная, 2, имя присвоено Постановлением Совета Министров РСФСР от 5 сентября 1985 года № 397
 Бюст около школы № 22 пос. Кубань, Краснодарский край 
 Бюст на Аллея памяти, г. Гулькевичи, Краснодарский край

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Гулькевичский район
Выпускники Сталинградского военного танкового училища
Танкисты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Выпускники Ленинградской высшей офицерской бронетанковой школы
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Преподаватели Киевского высшего танкового инженерного училища